Radović:
 Andrija Radović (1872 - 1947)
 Novica Radović (1890 - 1945)
 Branko Radović (1933 - 1993)